Gennenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Gennenbach (Müllheim), Weiler im Stadtteil Feldberg von Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Gennenbach (Bruchbach) oder Gengenbach, linker Zufluss des Bruchbachs (zum Kämpfelbach) in Stein, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Gennenbach (Hohlebach), rechter Zufluss des Hohlebachs (zum Oberrhein bei Neuenburg am Rhein) an der Kutzmühle, Ortsteil Liel, Gemeinde Schliengen,  Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Gehnbach
 Gengenbach
 Gennach